Krzysztof Michał Kamiński – poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Krzysztof Kamiński (ur. 1951) – polski aktor
 Krzysztof Kamiński (ur. 1957) – polski polityk
 Krzysztof Kamiński (ur. 1958) – polski piłkarz
 Krzysztof Kamiński (ur. 1963) – polski judoka
 Krzysztof Kamiński (ur. 1990) – polski piłkarz
 Krzysztof Kamiński (1939–2019) – polski fotograf